Rzeka Czerwona – nazwa rzeki, która płynie na terenie Chin i Wietnamu
 Rzeka Czerwona – dopływ Missisipi
 Rzeka Czerwona – amerykański western z 1948 roku
 Rzeka Czerwona – amerykański western z 1988 roku (remake)

Zobacz też 
 Red River